Bad Love – singolo di Eric Clapton del 1990
 Bad Love – album di Randy Newman del 1999